Reichstagswahlkreis 11 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Gumbinnen 1, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Magdeburg, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Merseburg, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933